est la formule brute de plusieurs isomères.

 Composé aromatique
 Iodotoluène :
 2-Iodotoluène, numéro CAS 
 3-Iodotoluène, numéro CAS 
 4-Iodotoluène, numéro CAS 
 iodure de benzyle, numéro CAS